Weberpals ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Weberpals (* 1954), deutscher Flötist
 Karl Weberpals (1899–1939), deutscher Funktionär der Hitlerjugend und SS
 Monika Bessenrodt-Weberpals, deutsche Physikerin und Hochschullehrerin